Desant na Drvar je lahko:
 Operacija Konjičkov skok (1944)
 Desant na Drvar (1963 film)